Франак може бити:

 Франак, припадник франачког народа
 Франак (валута)
 Француски франак
 Белгијски франак
 Швајцарски франак